Der Begriff Jukdo ist mehrdeutig:

 Jukdo (Insel), südkoreanische Insel im Japanischen Meer
 ein anderer Name für Shinai, ein Bambusschwert